La frase "Ana Torroja" se puede referir a lo siguiente:

 Ana Torroja, cantante de música pop española, nacida en el 28 de diciembre de 1959 y que se hizo famosa en su momento por ser la vocalista líder de la agrupación de música tecno-pop, Mecano.
 Ana Tororja, título del segundo álbum de estudio grabado en francés de la vocalista Ana Torroja publicado en el año 2001.